Geografie
Conceição (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Conceição (Faro), een plaats in de Portugese gemeente Faro
Conceição (Tavira), een plaats in de Portugese gemeente Tavira
Conceição (Ourique), een plaats in de Portugese gemeente Ourique
Conceição (Covilhã), een plaats in de Portugese gemeente Covilhã
Conceição (Vila Viçosa), een plaats in de Portugese gemeente Vila Viçosa
Conceição (Ribeira Grande), een plaats in de Portugese gemeente Ribeira Grande
Conceição do Castelo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo

Personen
Flávio Conceição, een voormalig Braziliaans voetbalinternational
Sérgio Conceição, een Portugese voetballer